Andreas Schwarzkopf ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schwarzkopf (Bildhauer) (1902–1991), deutscher Bildhauer  
 Andreas Schwarzkopf (Mediziner) (* 1960), deutscher Mediziner und Hygieniker